Reece ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Reece, britischer DJ und Jazzstep-Produzent
 Brazilla Carroll Reece (1889–1961), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)
 Chris Reece (* 1979; eigentlich Christian Beat Hirt), Schweizer Komponist, Musikproduzent und Schriftsteller
 David Reece, US-amerikanischer Sänger
 Dizzy Reece (* 1931), jamaikanischer Musiker
 Donald James Reece (* 1934), Alterzbischof von Kingston in Jamaika
 Eric Reece (1909–1999), australischer Politiker
 Gabrielle Reece (* 1970), US-amerikanisches Model, Beachvolleyballerin und Golferin
 Gil Reece (1942–2003), walisischer Fußballspieler
 Jane B. Reece (* 1944), US-amerikanische Biologin und Autorin
 Jimmy Reece (1929–1958), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John Holroyd-Reece (1897–1969), britischer Verleger, Diplomat und Übersetzer
 Kensley Reece (* 1945), barbadischer Radsportler
 Louise Goff Reece (1898–1970), US-amerikanische Politikerin
 Owen Reece (* 1960), jamaikanischer Boxer
 Sevu Reece (* 1997), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Tom Reece (1873–1953), englischer Billardspieler, Schwimmer und Sachbuchautor

Reece bezeichnet außerdem
 Reece (Rapper), deutscher Rapper
 Reece Robertson, britischer Rapper
 Reecedalen, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Reece-Pass, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Reece, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Ries
 Reese
 Riehs
 Riess
 Rieß
 Riesz